

Batailles 
Plusieurs opérations militaires se sont déroulées sur une grande partie du territoire français, et portent ainsi dans l'historiographie le nom de campagne de France :
 la campagne de France de 1814, pendant laquelle Napoléon  avec des effectifs inférieurs remporte plusieurs victoires face aux armées coalisées, avant de perdre Paris et de devoir abdiquer à Fontainebleau, avec pour conséquence diplomatique le traité de Paris de 1814 et le congrès de Vienne ;
 la campagne de France de 1815, durant les Cent-Jours, est la conséquence de la défaite française lors de la campagne de Belgique (notamment la bataille de Waterloo), qui se termine par une seconde abdication, le traité de Paris de 1815 et l'occupation de la France jusqu'en 1818 ;
 la campagne de France de 1940 ou bataille de France, qui voit l'Armée française disloquée par la Wehrmacht en six semaines, aboutissant à l'armistice du 22 juin 1940 et à l'occupation de la France jusqu'en 1944 ;
 la campagne de France de 1944 ou Libération de la France, qui voit la reprise progressive par les forces alliées de la France métropolitaine occupée par les forces allemandes, et se poursuit par la campagne d'Allemagne de 1945.
Quelques dizaines d'ouvrages portent le même nom, en référence à une de ces campagnes militaires.

Entreprise 
Campagne de France est le nom d'une marque de produits laitiers appartenant à la coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin

Enfin, Campagne de France est aussi le nom d'un voilier monocoque conçu pour la course au large, faisant partie de la classe Class40. L'équipage de ce voilier est sponsorisée par la marque Campagne de France.

Cinéma 
 La Campagne de France est un documentaire réalisé par Sylvain Desclous et sorti en 2022.